Карто́нные кры́лья любви́ — пятый студийный альбом рок-группы «Машина времени», изданный в 1996 году.

Об альбоме 
Отвечая на вопрос ведущей «Радио 7 на семи холмах» Натальи Одинцовой о названии, Макаревич сказал:

Техническую сторону раскрыл Александр Кутиков:

Песни «Картонные крылья любви», «Спускаясь к великой реке» и «Я дам тебе знать» стали хитами и неоднократно исполнялись на концертах группы с конца 1990-х годов, а также сольных выступлениях Макаревича, Маргулиса, Кутикова и Подгородецкого.

Список композиций 
 Снова весна (Андрей Макаревич) — 3:42
 Спускаясь к великой реке (Александр Кутиков — Макаревич) — 3:38
 Пусть она станет небом (Евгений Маргулис — Макаревич) — 3:41
 Тихие песни (Кутиков — Макаревич) — 4:31
 Картонные крылья любви (Макаревич) — 4:28
 Я дам тебе знать (Маргулис — Макаревич) — 2:33
 Это любовь, детка (Пётр Подгородецкий — Карен Кавалерян) — 4:40
 Ветер всегда одинок (Кутиков — Макаревич) — 3:11
 Ах, графиня (Макаревич) — 2:20
 Старые песни (Маргулис — Макаревич) — 4:47
 Уходя — уходи (Кутиков — Макаревич) — 2:48
 Финал (Макаревич) — 3:57

Участники записи 
«Машина времени»
 Андрей Макаревич — основной вокал, гитара
 Александр Кутиков — бас, вокал
 Евгений Маргулис — бас, гитара, вокал
 Пётр Подгородецкий — клавишные, вокал
 Валерий Ефремов — ударные

Сессионные музыканты
 Владимир Пресняков — саксофон
 Дмитрий Четвергов — гитара
 Михаил Соколов — губная гармоника

Выходные данные 
 Запись — студия «Полифон», 1995
 Мастеринг на оборудовании Apple Macintosh
 Выпускающий продюсер: А. Кутиков
 Номер по каталогу — SRCD 00043

Видеоклипы 
 На песню «Я дам тебе знать» студией «Пилот» был снят анимационный видеоклип.
 Существует версия клипа на песню «Картонные крылья любви», снятый в рамках проекта «По ту сторону клипа».

Отзывы 
Журнал «Музыкальная жизнь» заметил, что блюзовая легкомысленность Маргулиса привела к появлению хита «Я дам тебе знать». Это удачно разбавило философскую и социальную лирику Макаревича. Удивительно, что он высказывался в песнях на тему любви, видимо, заменяя ей отсутствие предмета идеологической критики. Кутиков как главный мелодист группы пел свои размашистые, иногда с «ресторанным» флёром песни: «Спускаясь к великой реке».

«СоюзМузыка» назвал «Картонные крылья любви» незаслуженно оказавшимся в тени следующей пластинки: «Лихие девяностые» вынесли на сцену новых кумиров, в основном попсовых, и этот альбом, кажется, заметили в основном давние почитатели. А замечать было что: «Снова весна» продолжает линию мажорных весенних песен, «Спускаясь к великой реке» входит в программу Александра Кутикова, а на песню «Я дам тебе знать» был снят один из самых ярких и интересных клипов группы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт «Машины времени»

Альбомы 1996 года
1996_1
Альбомы России
Альбомы на русском языке